Neuberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Neuberg (Hessen), Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis in Hessen
 Neuberg (Muldenhammer), Wüstung im Vogtlandkreis
 Neuberg an der Mürz, Gemeinde in der Steiermark
 Neuberg im Burgenland, Gemeinde im Burgenland

Gemeindeteile:
 Neuberg (Frankenhardt), Ortsteil der Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Neuberg (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Neuberg (Neckarsulm), Wohngebiet der Stadt Neckarsulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Neuberg (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Neuberg (Gemeinde Neustift), Ortsteil der Gemeinde Neustift bei Güssing, Bezirk Güssing, Burgenland
 Neuberg (Gemeinde Filzmoos), Ortschaft und Katastralgemeinde von Filzmoos, Bezirk St. Johann, Land Salzburg
 Neuberg (Gemeinde Hartberg Umgebung), Ort bei Hartberg Umgebung, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Neuberg (Gemeinde Lang), Ortsteil von Lang, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Neuberg (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Neuberg (Gemeinde Bad Schwanberg), Ortschaft der Gemeinde Bad Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Neuberg (Gemeinde Sinabelkirchen), Ortsteil von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark
sowie:
 Podhradí u Aše, Gemeinde im Okres Cheb, Tschechien
Gebäude:
 Stift Neuberg, Steiermark
 Burg Neuberg – mehrere Burgen und Ruinen
 Schloss Neuberg – mehrere Schlösser

Berge:
 Neuberg (Rhönblick), 639 m, benachbarter Gipfel des Hutsberges in der Thüringer Rhön
 Malý Bezděz, auch Teufelsberg, 577 m, in Nordböhmen, Tschechien
 Neuberg (Dermbach), 528 m, bei Dermbach in der Thüringer Rhön
 Neuberg (Limpurger Berge), 499 m, in der Ostkette der Limpurger Berge bei Sulzdorf, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, siehe Hehlberg
 Neuberg (Burgbergwald), 464,0 m, Bergsporn bei Hilpert, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, mit Wohnplatz Neuberg der Gemeinde Frankenhardt und Burgruine Neuberg (Hohenlohe)
 Neuberg (Wien), 418 m, im 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling
 Neuberg (Dörzbach), 378 m, Bergausläufer rechts der Jagst südöstlich von Dörzbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Neuberg (Gelbingen), 343 m, Umlaufberg in einer Kocherschlinge westlich von Gelbingen, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Neuberg (Würzburg), 270 m , Erhebung zwischen den Stadtteilen Sanderau und Keesburg in Würzburg

Neuberg ist der Familienname folgender Personen:
 Neuberg (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

 Carl Neuberg (1877–1956), deutscher Biochemiker
 Erich Neuberg (1928–1967), österreichischer Regisseur
 Friedrich von Neuberg († um 1382), Raubritter 
 Georg von Neuberg († 1393), Bischof von Chiemsee
 Johann von Neuberg (* um 1330; † 1399), Bischof von Seckau
 Johann Gemmrich von Neuberg (1827–1888), böhmischer Kurortbesitzer
 Joseph Neuberg (1840–1926), Luxemburger Mathematiker
 Simon Neuberg (* 1961), französischer Jiddist
 Wilhelm von Neuberg (1802–1862), böhmischer Kurortbesitzer und k. k. Truchsess 

Siehe auch:
 Neuenberg
 Nieberg
 Neuburg
 Neuberger
 Monte Nuovo